Кегерский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Гунибском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Кегер.

Название 
Аварское слово «Кӏигьуриб» в переводе на русский язык означает «место, обдуваемое с двух сторон ветрами».

География 
Село расположено в междуречье Каракойсу и Казикумухского койсу на Кегерском нагорье. Примерно посередине нагорья располагается каньон, в котором располагаются две пещеры длиной около 20—25 метров.

Село расположено на высоте 1550 метров.

История 
Примерно в 14-15 веках кегерцы приняли ислам. В XIX веке здесь было 4 мечети и медресе. В начале XIX века после эпидемии чумы в Кегер переселились оставшиеся в живых жители близлежащих сёл.

Во время похода Надир-шаха на Дагестан, жители села в составе андалальского войска участвовали в отражении персидских войск. В селе также есть холм, который дословно переводится как «холм, где разгромили иранцев» (къажарал гъурараб гухI). Жители села участвовали и в освободительной борьбе горцев под руководством имама Шамиля.

До 1913 года с. Кегер входило в состав сельских обществ Андалалского участка Гунибского округа. Сельсовет образован в июле 1927 года, а в ноябре 1928 года он вошел в состав Гунибского района. В декабре 1998 года в составе сельсовета зарегистрировано село «Нижний Кегер». В 2004 году в с. Кегер было 176 хозяйств с 715 жителями, а в с. Нижний Кегер — 68 хозяйств с 198 жителями.

С давних времен кегерцы славятся мастерами по изготовлению нагаек и кнутов, которые они продавали по всему Дагестану и в некоторых городах России.

В 1926 году в селе создан первый колхоз. Председателем колхоза был избран Магомедов Исрапила, репрессированный в 1937 году. В 1930 году была закрыта сельская мечеть. Во время Великой Отечественной войны 142 кегерца отправились на фронт и 81 из них не вернулись. В 1951 году в село провели электричество, а через 15 лет на территории села построили телеретрансляционную вышку. В 1949 году в здании бывшего медресе открыли фельдшерско-акушерский пункт, который с 1978 года функционирует в помещениях старой школы.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Дагестан от 13 января 2005 года № 6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».

Население

Состав

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Гунибского района
Сельские поселения Дагестана